Уистла има више значења:

 Општина Уистла (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Уистла (Уистла, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Уистла (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Уистла (Чијаузинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уистла (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уистла (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику